El término Vallejo puede referirse a:

Toponimia

Divisiones administrativas 

 Andalucía
 Vallejo, un barrio de la ciudad de Málaga;

Cantabria
 Vallejo (Camaleño) (C.P. 39587), una localidad de la comunidad autónoma de Cantabria;
 Vallejo (Molledo) (C.P. 39438), una localidad de la comunidad autónoma de Cantabria;

Castilla y León
 Vallejo (Valle de Mena) (C.P. 09589), una localidad de la provincia de Burgos;
 Vallejo (Valle de Manzanedo) (C.P. 09558), una localidad de la provincia de Burgos;
 Vallejo (Merindad de Sotoscueva) (C.P. 09568), una localidad de la provincia de Burgos;
 Vallejo (León) (C.P. 24250), una localidad de la provincia de León;
 Vallejo de Orbó (C.P. 34829), una localidad de la provincia de Palencia;

Variantes
 Los Vallejos (Madrid) (C.P. 28380), una localidad -urb.- de la comunidad autónoma de Cantabria;
 Los Vallejos (Málaga) (C.P. 29791), una localidad de la provincia de Málaga;
 Cortijo Vallejo, un barrio de la ciudad de Málaga;

En Estados Unidos 
 Vallejo, una ciudad en el estado de California;

En México 
 Vallejo, una zona al norte de la Ciudad de México;

Construcciones 
 Campo de Vallejo, un estadio de fútbol de la ciudad de Valencia (España); o
 Vallejo, una estación de la línea 6 del Metro de la Ciudad de México.

Apellido 
Juan de Vallejo (a. 1500-1569), arquitecto y escultor español.
Mariano Guadalupe Vallejo Lugo (1807-1890), político, militar y terrateniente español.
José Joaquín Vallejo Borkoski (1811-1858), escritor, periodista y político chileno.
Juan Vallejo Larrinaga (1844-1892), periodista español.
Antonio Vallejo-Nájera Lobón (1889-1960), médico español.
César Abraham Vallejo Mendoza (1892-1938), poeta y escritor peruano.
Georgette Vallejo (1908-1984), escritora y poeta francesa.
Joaquín Vallejo Arbeláez (1912-2005), ingeniero, economista, político y escritor colombiano.
Juan Antonio Vallejo-Nágera Botas (1926-1990), psiquiatra y escritor español.
Boris Vallejo (1941), dibujante peruano.
Andrés Vallejo Arcos (1942), abogado, periodista y político ecuatoriano.
Luis Fernando Vallejo Rendón (1942), escritor y cineasta colombiano-mexicano.
Jesús Vallejo (1997), futbolista español.
Jesús Vallejo Mejía (1943), jurista colombiano.
Alfonso Vallejo (1943), dramaturgo, poeta, pintor y neurólogo español.
Luis Vallejo Rodríguez (1944), escritor español.
Rafael Vallejo Rodríguez (1947), médico y político español.
Fausto Vallejo Figueroa (1949), abogado y político mexicano.
Virginia Vallejo García (1949), escritora, periodista, modelo, locutora y presentadora de televisión colombiana.
Alfonso Vallejo (a. 1950), actor español.
Francisco Vallejo Serrano (1957), político español.
Celestino Vallejo de Miguel (1960), entrenador de fútbol español.
Diego Vallejo Folgueira (1973), copiloto de rallyes español.
Melanie Vallejo (1979), actriz australiana.
Óscar Alfonso Vallejo de la Garza (1980), productor musical, actor, músico, guitarrista,compositor, cantante, escritor e ingeniero de audio mexicano.
Francisco Vallejo Pons (1982), ajedrecista español.
Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling (1988), geógrafa y política chilena.
Alexander Vallejo Mínguez (1992), futbolista español.

 Marisa Vallejo, escritora española;
 Raúl Vallejo, escritor ecuatoriano;
 Jesús Vallejo, futbolista español;
 Sergio Vallejo, piloto de rallyes natural de la ciudad de Lugo, España;
 Ángel Vallejo Villalón, militar y político español;
 Ángel Vallejo Miranda, diplomático y escritor español;
 Ángel Vallejo Domínguez, ciclista español.
 José Vallejo de la Canal, militar español;
 José Vallejo y Galeazo, pintor español;
 José Vallejo Rodríguez, futbolista español.
Alberto Vallejo, poeta español.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Vallejo (apellido);
 [[Alfonso
Vallejo]];
 Francisco Vallejo;
 José Vallejo;
 Ángel Vallejo;